Ліга чемпіонів УЄФА 2006–2007 — 52-й турнір між найкращими клубами європейських країн і 15-й в теперішньому форматі. Фінал відбувся на Олімпійському стадіоні в Афінах, 23 травня 2007 року.

Кваліфікація

Перший кваліфікаційний раунд 
Перші матчі першого раунду відбулися 11/12 липня 2007 року, матчі-відповіді — 18/19 липня 2006 року.

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
Перші матчі другого раунду відбулися 25/26 липня 2006 року, матчі-відповіді 1/2 серпня 2006 року.

|}

Третій кваліфікаційний раунд 
Перші матчі третього раунду відбулися 8/9 серпня, матчі-відповіді — 22/23 серпня. Команди, що програли на даному етапі, потрапили до Кубка УЄФА; команди, що виграли, пройшли до групового етапу Ліги чемпіонів.

|}

Груповий етап

Група A

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф 
У раундах плей-оф до півфіналу команди грають по два матчі — вдома і на виїзді. Команди, що в групах посіли перші місця, грають з тими, що посіли другі, проте суперник не може бути з тієї ж країни чи групи. При жеребкуванні чвертьфіналу та півфіналу враховуються результати 1/8.

1/8 фіналу 
Перші матчі було зіграно 20 та 21 лютого, другі — 6 та 7 березня 2007 року.

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі чвертьфіналів відбулися 3 та 4 квітня, матчі-відповіді — 10 та 11 квітня 2007 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулися 24 та 25 квітня, а матчі-відповіді — 1 та 2 травня 2007 року.

|}

Фінал 

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2006–2007 відбувся 23 травня 2007 на ОАКА Спірос Луїс, у столиці Греції — Афінах. Переможцем став італійський Мілан, для якого це вже сьомий титул.

Посилання 
 2006/07 Ліга чемпіонів УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА 2006—2007